Die Division 1 2000/01 war die 63. Spielzeit der höchsten französischen Fußballliga. Die Saison begann am 28. Juli 2000 mit dem Eröffnungsspiel Olympique Marseille gegen ES Troyes AC (3:1) und endete am 19. Mai 2001.

Als Aufsteiger kamen OSC Lille, EA Guingamp und FC Toulouse aus der Division 2 dazu. Die Saison als Meister beendete der FC Nantes und wurde damit Nachfolger des AS Monaco. Die Qualifikation für die UEFA Champions League schafften Nantes, Olympique Lyon, und OSC Lille (Qualifikation). Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich Girondins Bordeaux und CS Sedan. Im UEFA Intertoto Cup des folgenden Jahres spielten Stade Rennes, ES Troyes AC, SC Bastia und Paris Saint-Germain. In die Division 2 absteigen mussten die AS Saint-Étienne, der FC Toulouse und RC Straßburg.

Teams

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Die Meistermannschaft FC Nantes Atlantique

Torschützenliste

Siehe auch 
 Division 2 2000/01
 Coupe de France 2000/01
 Championnat National 1 A 2000/01

Weblinks 
 Übersicht auf der Homepage der Ligue 1
 Tabelle und Spiele auf kicker.de

2000/01
Fußballsaison 2000/01